Regelsatz steht für:

 Rahmen für Geldbußen, siehe Geldbuße (Verwaltungsrecht) #Bußgeldkataloge
 ehemalige Form der Bemessung von Hilfe zum Lebensunterhalt, siehe Regelsatzverordnung